Theranos (Теранос) — разорившаяся американская технологическая корпорация в области медицинских услуг, её считают крупнейшей аферой современности . Долгое время учредители позиционировали свой стартап как прорывную технологическую компанию, разработавшую анализы крови, требующие забора небольшого минимального её количества. Анализы можно было бы сдать с помощью компактных автоматизированных устройств, разработанных компанией. Однако в итоге такие утверждения оказались ложными. В 2018 году компания была признана банкротом.

Основательница компании Элизабет Холмс находится под следствием. На неё наложили штраф и запрет возглавлять любые компании в течение 10 лет . 18 ноября 2022 года федеральный суд Калифорнии приговорил Элизабет к 11 годам тюрьмы.

История 

19-летняя Элизабет Холмс основала компанию Theranos в 2003 году, собрав более $700 млн венчурных и частных инвестиций. Так, в 2013 и 2014 годах компанию оценили в $10 млрд на пике рыночной стоимости. В медиа Theranos рекламировали и изображали как прорыв на рынке анализов крови, где американская диагностически лабораторная промышленность ежегодно продает услуг более чем на $70. млрд. Руководители Theranos заявляли, что их технология является революционной и что для анализа требуется примерно от 1/100 до 1/1000 количества крови, которое берут обычно, а цена будет значительно меньше.

Поворотный момент наступил в 2015 году, когда профессора медицинских исследований Джон Иоаннидис и Элефтериос Диамандис и репортер-расследователь Джон Керрейра из The Wall Street Journal подвергли сомнению подлинность технологии Theranos. Компания столкнулась с рядом юридических и коммерческих вызовов со стороны медицинских учреждений, инвесторов, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, государственных адвокатов, бывших бизнес-партнеров, пациентов и т. д. К июню 2016 подсчитали, что личная чистая стоимость Холмс снизилась с $4,5 млрд практически до нуля. Компания была на грани банкротства, пока в 2017 году не получила ссуду в размере $100 млн от Fortress Investment Group, которая имела патенты Theranos. Однако в сентябре 2018 года компания прекратила свою деятельность.

14 марта 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Theranos, Элизабет Холмс и бывшего президента компании  в «массовом мошенничестве» . В одном из разделов жалобы утверждается, что в 2014 году Холмс ложно заявляла, что ежегодный доход компании составляет $100. млн., что в тысячу раз больше, чем фактическое число — $100 тыс. Холмс согласилась выплатить штраф в размере $500 тыс., вернув оставшиеся 18,9 млн акций, которыми она располагала, отказавшись от контроля над компанией. Ей также на десять лет запретили быть должностным лицом или директором любой публичной компании . Согласно соглашению, если Theranos продадут или ликвидируют другим способом, Холмс не получит прибыли от собственности, пока инвесторам и другим привилегированным акционерам не вернут более $750 млн. Theranos и Холмс не признали и не опровергли обвинения в жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 15 июня 2018 года прокурор США в Северном округе Калифорнии объявил Холмс обвинительный акт по фальсификациям и заговору. Отбор присяжных для судебного разбирательства должен начаться 28 июля 2020, а суд — в августе 2020 года .

В медиа 
Джон Керрейру, репортер-расследователь The Wall Street Journal, издал книгу Глупая кровь: Тайны и ложь стартапа Кремниевой долины , где описывает историю лжи и краха Theranos. Стриминговый сервис HBO снял документальный фильм о Холмс и Theranos. В 2020 году планировался выход художественного фильма (снятого по книге), где роль Элизабет Холмс должна была исполнять Дженнифер Лоуренс. В 2022 вышел мини-сериал «Выбывшая» с Амандой Сейфрид.

Примечания 

Компании из Пало-Алто
Преступления в сфере экономики
Компании, упразднённые в 2018 году
Компании, основанные в 2003 году